Nominator steht für:

 Nominator (Logik), ein Begriff aus der Logik 
 den Spitznamen von Christian Möllmann und den Titel seines Albums